Emydoidea blandingii – gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Emydoidea Gray, 1870.

Charakterystyka 
Karapaks czarny, o długości od 15 do 27 cm, głowa duża i czarna, wzdłuż szyi idzie do głowy żółty pas.

Występowanie 
Stany Zjednoczone.

Przypisy

Bibliografia 
 

Żółwie błotne
Gady Ameryki Północnej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1838 roku